

Sigle 
 Wireless Distribution System
 Wide-Area Data Service

Astronomia 
 Washington Double Star  – catalogo stellare di stelle doppie

Mineralogia 
 Wds – abbreviazione di wadsleyite

Altro 
 WDS – abbreviazione usata in Codice Morse di Words, parole

Pagine correlate 
 Walt Disney Studios

Note